Мангакахиа,  — семейство из народа маори, игравшее важную роль в политике защиты коренных народов Новой Зеландии. Выходцами из него был ряд местных политиков, в том числе:
 Хамиора Мангакахиа — первый глава (премьер) парламента маори
 Мери Те Таи Мангакахиа — супруга Х. Мангакахиа, феминистка, борец за избирательные права женщин.